Ел Љаверо има више значења:

 Ел Љаверо (Асијентос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Љаверо, Ранчо (Асијентос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику